, ou Pandémonium en français, désigne la capitale imaginaire des Enfers où Satan invoque le conseil des démons. Depuis, ce mot est également utilisé pour désigner un lieu où règnent corruption, chaos et décadence.

Il peut également désigner :

Musique

Orchestre 
 Pandemonium est un orchestre de jazz créé en 1979 par François Jeanneau avec pour premiers musiciens Aldo Romano, Didier Lockwood, Jean-Paul Céléa

Bande son 
 Pandemonium: The Castle Frozen est une des bandes son originale du jeu vidéo Final Fantasy IX.

Pièce 
 Pandemonium est une pièce pour clavecin de François Narboni ;
 Pandemonium est le titre de l'avant-dernière scène de la légende dramatique La Damnation de Faust d'Hector Berlioz. Elle correspond au moment où Faust, à l'issue d'une vertigineuse Course à l'abîme, est jeté dans les flammes de l'Enfer pour avoir accepté le marché trompeur de Méphistophélès. La scène consiste essentiellement en les réjouissances d'un chœur de démons (en langue infernale) devant la victoire d'un des leurs. Berlioz parvient à créer une atmosphère démoniaque grâce à des fanfares apocalyptiques et un tempo effréné.

Album 
 Pandemonium, un album du groupe , sorti en 1994 ;
 Pandemonium, un album du groupe , sur l'album  sorti en 2000 ;
 Pandemonium,  de l'album des Pet Shop Boys, Yes. La tournée correspondant à cet album est le Pandemonium Tour ;
 Pandemonium!,  de B2K, Boys-band américain de hip-hop ;
 , un album du groupe The Time, signé sur le label de Prince, Paisley Park Records sorti en 1990 ;
 Pandemonium,  du groupe français de power metal symphonique Operadyse ;
 Pandemonium, un album du joueur de vielle à roue anglais Nigel Eaton ;
 Pandemonium,  studio du groupe brésilien de heavy metal Cavalera Conspiracy ;
 Pandemonium,  album du groupe de heavy metal Pretty Maids, sorti en 2011 ;
 Pandemonium,  studio du groupe Loudness sorti en 2001 ;
 Pandemonium Shadow Show, second album d'Harry Nilsson sorti en 1967, qui comporte la chanson Without Her ;
 l'une des œuvres du compositeur français Worakls s'intitule Pandemonium.

Chanson 
 Castle Pandemonium est un morceau de la compilation de musiques de Final Fantasy I & II ;
 Pandemonium est le titre de la onzième piste de l'album  du groupe Apocalyptica ;
 Pandemonium est un titre du groupe Hocico ;
 Sweet Pandemonium est un titre du groupe finlandais HIM ;
 Pandemonium est un titre du groupe de hip-hop américain  ;
 Pandemonium est un titre du groupe d'électro  britannique  sorti en  du maxi Charly (1991) ;
 Syncopated Pandemonium, titre du second mouvement de A Saucerful Of Secrets de Pink Floyd, extrait de l'album du même nom (1968) ;
 Pandemonium 2028 est une chanson du groupe Mastaroth ;
 Pandemonium est le titre de la sixième piste du premier album du groupe de black metal Graveworm ;
 Pandemonium est un titre techno créé par Lethal MG en 2004 ;
 Pandemonium est un titre du groupe britannique Venom sur l'album Resurrection ;
 Pandemonium est un titre du groupe allemand Xandria sur l'album Kill The Sun ;
 Pandemonium est un titre du groupe russe Otto Dix sur l'album Ego ;
 Pandemonium (the Great) est un titre du groupe américain Kamelot sur l'album Poetry for the Poisoned ;
 Pandemonium est une chanson de RickRoss, Wale et Meek Mill ;
 Pandemonium est le titre d'une chanson du groupe de thrash metal progressif Outer Heaven ;
 Pandemonium est le titre d'une chanson du groupe Punk Rock / Post Hardcore Skylie ;
 Pandemonium est le titre d'une chanson du groupe RIF / RAC Kampfbund sur l'album Myhtes et Combats pour L'Europe ;
 Pandemonium est le titre du compositeur dubstep/dnb Arkasia ;
 Pandemonium est le titre d'une chanson du rappeur français Sunjata (sont également présents sur ce titre : Up Town, Faf Larage & Prodige Namor) ;
 Pandemonium est le titre d'un morceau de musique électronique réalisé par l'artiste suédois Jezper Söderlund en 2004 ;
 Pandemonium est le titre d'une chanson du compositeur Lexley Sorel présentée au concours "Cordes aux voix" en 2012 ;
 The Great Pandemonium est le titre d'un morceau du groupe Kamelot, sur l'album Poetry For The Poisoned (2010) ;
 Pandemonium est le titre d'une chanson du groupe de trash allemand Kreator sur l'album Endorama sorti en 1999.
 Pandemonium Sud est le titre d'une chanson de l'artiste Yann Seul, sur l'album Bonnes Manières, Mauvaises Haleines sorti en 2008.

Festival 
 Pandemonium, événement de musique électronique aux Pays-Bas.

Télévision 
 Pandemonium est le titre du dernier épisode de la mini-série L'Hôpital et ses fantômes créée par Lars von Trier en 1997 ;
 Pandemonium est le titre des deux premiers épisodes de la saison 3 (301 et 302) de  : Commando d'élite en 2007 ;
 Le terme Pandémonium est utilisé comme titre de l'épisode 12 de la saison 3 de la série télévisée The Good Place ;
 il apparaît dans la série du réalisateur Ruddy Pomarede,

Cinéma 
  (Shura) est un film japonais réalisé par Toshio Matsumoto en 1971 ;
 Pandemonium est un film américain réalisé par Alfred Sole en 1982 ;
 Pandemonium (Bokmajeon) est un film sud-coréen réalisé par Kim Jong-seong en 1983 ;
  est un film américano-australien réalisé par Haydn Keenan en 1987 ;
 Pandemonium (Pandaemonium) est un film britannique réalisé par Julien Temple en 2000 ;
 Pandemonium est un film américain réalisé par Ron Hamady en 2002 ;
 Pandemonium est un film français réalisé par Pierre-Olivier Revol en 2003 ;
 Pandemonium est un film américain réalisé par Paul Jack en 2006.

Jeu vidéo 
 Le Pandémonium est un plan extérieur dans le jeu de rôle Donjons et Dragons ;
 Pandemonium est un jeu vidéo créé par Eidos ;
 La Forteresse de Pandemonium est la base de l'acte 4 de Diablo II ;
 La Forteresse de Pandemonium est la zone finale du jeu vidéo Diablo III dans son extension Reaper of Souls ;
 La Forteresse de Pandemonium est la capitale des Asmodiens dans le MMORPG Aion ;
 Pandemonium est une compétence de Chung dans Elsword ;
 Pandemonium est une zone dans le jeu de rôle Final Fantasy IX.

Littérature

Roman 
 Pandemonium est le titre du second tome de la trilogie Delirium de l'auteure Lauren Oliver paru en 2011 ;
 Pandemonium est un roman de Régine Detambel.
 American Pandemonium est un roman de Benjamin Hoffmann.
 Pandémonium est un roman de l'auteur Sénégalais M. M. Sangharé.

Bande dessinée 
 Pandemonium est une bande dessinée de Christophe Bec et Stefano Raffaele ;
 Pandemonium est un manhwa de Lee Jung-tae ;
 Pandemonium est un manga de Shō Shibamoto ;
 le Pandémonium est présenté comme un lieu situé aux enfers dans le comic book Hellboy en Enfer de Mike Mignola ;
 il est également mentionné dans le manga Berserk, dans lequel il est le lieu d'entraînement des monstres au service de Griffith.

Art

Peinture 
 Pandemonium est un tableau de John Martin (1789-1854).
 Pandemonium est un tableau du peintre fribourgeois Jean Tinguely.

Autres œuvres 
 Pandemonium est une installation de l'artiste Janet Cardiff ;
 Pandemonium est une exposition consacrée à l'artiste pluri-disciplinaire Derek Jarman, tenue au King's College de Londres du  au .

Autres 
 Pandemonium sont des montagnes russes des parcs Six Flags.
 Pandemonium est le deuxième tableau de l'ouverture des jeux olympiques 2012 de Londres.

Homonymie de titre